Дюв () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюв, Кристиан де (1917—2013) — бельгийский цитолог и биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1974 году
 Дюв, Тьерри де (род. 1944) — бельгийский теоретик современного искусства, художественный критик, куратор.